John Jeffrey (botanico) (1826-1854), botanico scozzese
John Jeffrey (rugbista)